Джон Йейт Робинсон (; ) — английский хоккеист на траве, полузащитник. Олимпийский чемпион 1908 года.

Биография 
Джон Робинсон родился 6 августа 1885 года в районе Лондона Кэтфорд. 

Играл в хоккей на траве за «Оксфорд» в 1906—1909 годах, был капитаном команды. Джон также выступал в крикете и футболе.

В 1907—1911 годах провёл 9 матчей за сборную Англии. 

В 1908 году вошёл в состав сборной Англии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал золотую медаль, которая пошла в зачёт Великобритании. Играл на позиции полузащитника, провёл 3 матча, мячей не забивал.

Участвовал в Первой мировой войне. Был капитаном Северного Стаффордширского полка, служил в Галлиполи и Месопотамии. В начале 1916 года был удостоен Военного креста.

В бою в Месопотамии был тяжело ранен и скончался 23 августа 1916 года в лондонском районе Рогемптон. Похоронен на Большом Малверском кладбище в Вустершире.

Семья 
Отец был священником англиканской церкви. Помимо Джона в семье было ещё шестеро сыновей. 

Братья Джона Робинсона Лоуренс и Хью также играли в хоккей на траве, оба в разные годы были капитанами «Кембриджа».

Примечания 

Спортсмены по алфавиту
Хоккеисты на траве Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1908 года
Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Хоккеисты на траве Англии
Крикетчики Великобритании
Игроки мужской сборной Англии по хоккею на траве
Футболисты Великобритании
Спортсмены нескольких видов спорта